Kirima steht für:

 Kirima (Uganda), eine Stadt im Distrikt Rukungiri in Uganda
 die alternative Schreibweise von Quirima, einem Landkreis in Angola

Kirima ist der Familienname folgender Personen:

 Nicodemus Kirima (1936–2007), kenianischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Nyeri